Sklanjanje (civilna zaštita)
Sklanjanje (gramatika)